id. Thököly István (1581–1651) főúr, a királyi tábla ülnöke
 ifj. Thököly István (1623–1670) főúr, a Wesselényi-összeesküvés támogatója, előbbi fia